Toto je seznam měst v Česku podle počtu obyvatel, jednou ročně aktualizovaný dle dat Českého statistického úřadu. Údaje o počtu obyvatel jsou aktuální k 1. lednu 2022.

Z historických (bývalých) českých měst má nejmenší počet obyvatel Rabštejn nad Střelou (kolem 20 obyvatel), od roku 1980 je však součástí města Manětína. Obcí s nejvyšším počtem obyvatel, která nemá status města, jsou Petrovice u Karviné. Dalšími takovými obcemi jsou např. například Bystřice, Dolní Lutyně, Ludgeřovice, Horní Suchá a Bolatice.

V roce 2021 žilo v České republice  obyvatel. Z toho v Praze jich žilo přibližně 12,4 %, v dalších městech nad 100 000 obyvatel 10,1 %, nad 50 000 obyvatel 7,6 %, nad 20 000 obyvatel 12,3 % a nad 10 000 obyvatel 9 %. V městech a obcích do 10 000 obyvatel žilo  lidí, tedy 48,6 %.

Seznam

Mapa měst nad 10 000 obyvatel

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam nejlidnatějších obcí v Česku bez statusu města
 Seznam největších obcí v Česku
 Seznam měst v Česku (abecedně)
 Seznam městysů v Česku
 Seznam bývalých měst v Česku včetně obcí s obnoveným statusem města
 Seznam obcí v Česku, kterým může být obnoven status městyse nebo města
 Seznam obcí s rozšířenou působností
 Seznam obcí s pověřeným obecním úřadem
 Seznam obcí v Česku s nejnižším počtem obyvatel

Externí odkazy 
 Největší města České republiky podle počtu obyvatel v letech 1869–2001 

 
 Seznam měst v Česku podle počtu obyvatel